E-klass kan avse:

 Mercedes-Benz E-klass, en bilmodell
 E-klass (brittisk ubåtsklass), en brittisk fartygsklass bestående av 58 ubåtar
 E-klass (amerikansk ubåtsklass), en amerikansk fartygsklass bestående av två ubåtar
 E- och F-klass (jagare), en brittisk fartygsklass bestående av jagare
 NZR E-klass (1872), en klass av nyzeeländska lokomotiv
 NZR E-klass (1906), en klass av nyzeeländska malletlokomotiv
 NZR E-klass (1922), en klass av nyzeeländska ellok
 CIÉ E401-klass, en klass av irländska växellok
 CIÉ E421-klass, en klass av irländska växellok

Se även
Klass C